Іссі́-л'Еве́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 85 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 350 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 761,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Іссі-л'Евек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Іссі-л'Евек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара